Per Karlsson eller Carlsson kan avse:

 Per Carlsson (skeppsredare) (1912–1987), skeppsredare
 Per Carlson (född 1938), fysiker
 Pehr "Bam" Carlson (aktiv 1978), roadracingförare
 Per-Ove Carlsson (1956–1992), dokumentärfilmare och frilansjournalist
 Per Karlsson (släggkastare) (född 1967), friidrottare, släggkastare
 Per-Ola Karlsson (född 1970), basketspelare
 Per Karlsson (fotbollsspelare) (född 1986)
 Per Karlsson (fotbollsspelare född 1989)
 Pär Karlsson (född 1978), fotbollsspelare

Se även 
 Per Carleson